Silla (Lääne-Nigula) - een plaats in Estland, gemeente Lääne-Nigula
 Silla (Pärnu) - een plaats in Estland, gemeente Pärnu
 Silla (Saaremaa) - een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Silla (Korea) - een van de drie koninkrijken van het oude Korea
 Silla (Mali) - een dorp in Mali
 Silla (Spanje) - een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 Silla (godin) - een Inuitgodin
 Silla (persoon) - een van de twee vrouwen van Lamech
 Silla (opera) - een opera van Händel

Zie ook
 Zilla (doorverwijspagina)